Campionato asiatico per club 2013 – torneo pallavolistico femminile
Campionato asiatico per club 2013 – torneo pallavolistico maschile